Rasmus Christiansen er navnet på flere personer:

 Rasmus Christiansen (politiker) (1840-1928) – dansk politiker, medlem af Folketinget
 Rasmus Christiansen (maler) (1863-1940) – dansk maler og tegner
 Rasmus Christiansen (skuespiller) (1885-1964) – dansk skuespiller
 Rasmus Christiansen (fodboldspiller, født 1988) (født 1988) – dansk fodboldspiller, der spiller for Blokhus FC
 Rasmus Christiansen (fodboldspiller, født 1989) (født 1989) – dansk fodboldspiller, der spiller for KR Reykjavík